Литургические цвета:

Литургические цвета в Православной церкви 
Литургические цвета в Католической церкви (Римский обряд)

Цвет